Northfield kan avse:

Orter i USA
Northfield, Illinois
Northfield, Kentucky
Northfield, Massachusetts
Northfield, Minnesota
Northfield, Vermont